Nationalausschuss, tschechisch národní výbor, bezeichnet folgende Institutionen:

Verwaltungsorgane in der Tschechoslowakei :
 Nationalausschuss, Organ der staatlichen administrativen Verwaltung in der Tschechoslowakei auf verschiedenen Ebenen (von 1945 bis 1990)

Historische Institutionen (tschechoslowakische):
 Nationalausschuss (1848) (Národní výbor), Prag, hieß ursprünglich Svatováclavský výbor (Ausschuss des Hl. Wenzel)
 Tschechoslowakischer Nationalausschuss (1918) (Národní výbor Československý), Prag, ein Ausschuss zur Vorbereitung der Unabhängigkeit der Tschechoslowakei
 Tschechoslowakischer Nationalausschuss (1939) (Československý národní výbor), Paris, Exilvertretung der Tschechoslowakei 1939 bis etwa 1940 (Paris, London)
 Tschechoslowakischer Nationalausschuss (USA), 1939 in den USA gebildet
 Mährischer Nationalausschuss (Moravský národní výbor), in Anlehnung an den Tschechoslowakischer Nationalausschuss von 1918
 Nationalausschuss für Schlesien (Národní výbor pro Slezsko bzw. Slezský národní výbor), in Anlehnung an den Tschechoslowakischen Nationalausschuss von 1918

Historische Institutionen (andere):
 Baltischer Nationalausschuss, 1918 gegründet
 Deutscher Nationalausschuß für einen ehrenhaften Frieden, im Juli 1916 in Berlin gegründete regierungsnahe Liga gegen den Annexionismus rechtsgerichteter Kreise
 Sorbischer Nationalausschuss, in der Lausitz 1945 gegründet
 Wendischer Nationalausschuss, in Prag 1945 gegründet

 siehe auch:
 Tschechoslowakischer Nationalrat (Národní rada československá), Paris 1916